La Ceiba es el nombre de las siguientes poblaciones:

 La Ceiba, en Honduras.
 La Ceiba (Mérida), en México.
 La Ceiba (Puebla), en México.
 La Ceiba (Trujillo), en Venezuela.
 La Ceiba de Orotina, distrito del cantón de Orotina, de la provincia de Alajuela, en Costa Rica.